De 44e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 24 juli 1986. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Dirk Heirweg, gevolgd door Andre Meuwissen en Alfons De Wolf.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1986